Liga Mistrzów UEFA 2007/2008 – 16. sezon Ligi Mistrzów UEFA, najbardziej prestiżowego turnieju w europejskiej, klubowej piłce nożnej rozgrywanego od 1992 roku (53 turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Krajowych).

Finał rozegrany został w nocy z 21 na 22 maja 2008 w Moskwie, na stadionie Łużniki. Manchester United pokonał w serii rzutów karnych Chelsea F.C.

I runda kwalifikacyjna

II runda kwalifikacyjna

Pierwsze mecze 
31 lipca 2007

1 sierpnia 2007

Rewanże 
7 sierpnia 2007

8 sierpnia 2007

Pogrubioną czcionką zespoły które wywalczyły awans do III rundy kwalifikacyjnej.

III runda kwalifikacyjna

Pierwsze mecze 
14 sierpnia 2007

15 sierpnia 2007

Rewanże 
28 sierpnia 2007

29 sierpnia 2007

3 września 2007

UWAGA! Zaplanowany na 29 sierpnia mecz AEK Ateny - Sevilla został przełożony na 3 września w związku z tragiczną śmiercią piłkarza Sevilli Antonio Puerty.

Faza grupowa 

W fazie grupowej zmierzą się 16 zwycięzców fazy kwalifikacyjnej i 16 drużyn, które zapewniły sobie udział w Lidze Mistrzów dzięki pozycjom zajętym w rozgrywkach ligowych.

Losowanie grup Ligi Mistrzów 2007/2008 odbyło się 30 sierpnia 2007 roku o godzinie 18:00 w Monte Carlo.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa

Drużyny 
  FC Porto (z grupy A)
   (z grupy A)
  Chelsea F.C. (z grupy B)
  Schalke 04 Gelsenkirchen (z grupy B)
  Real Madryt (z grupy C)
  Olympiakos SFP (z grupy C)
  AC Milan (z grupy D)
  Celtic FC (z grupy D)
  FC Barcelona (z grupy E)
  Olympique Lyon (z grupy E)
  Manchester United (z grupy F)
  AS Roma (z grupy F)
  Inter Mediolan (z grupy G)
  Fenerbahçe SK (z grupy G)
  Arsenal F.C. (z grupy H)
  Sevilla FC (z grupy H)

Legenda:
W - zwycięzca poprzedniej edycji

1/8 Finału 
Pierwsze mecze zostały rozegrane 19 i 20 lutego 2008 roku, a rewanże 4 i 5 marca 2008 roku. Ze względu na konflikt stadionów Inter Mediolan zagrał rewanż 11 marca 2008, gdyż wcześniej swój mecz rewanżowy na stadionie San Siro w Mediolanie rozegrał AC Milan.

AWANS:Schalke 04 Gelsenkirchen 

AWANS:AS Roma 

AWANS:Chelsea F.C.

AWANS:

AWANS:FC Barcelona 

AWANS:Manchester United

AWANS:Arsenal F.C. 

AWANS:Fenerbahçe SK

1/4 Finału 
Losowanie par 1/4 finału odbyło się 14 marca 2008. Pierwsze mecze odbyły się 1 i 2 kwietnia 2008, natomiast rewanże 8 i 9 kwietnia 2008

AWANS: Manchester United

AWANS: FC Barcelona

AWANS: Liverpool F.C.

AWANS: Chelsea F.C.

1/2 Finału 
Pierwsze mecze odbyły się 22 i 23 kwietnia 2008, natomiast rewanże 29 i 30 kwietnia 2008.

AWANS: Chelsea F.C.

AWANS: Manchester United

Finał 

 
ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2007/2008

MANCHESTER UNITED TRZECI TYTUŁ

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Puchar UEFA 2007/2008
 Puchar Intertoto UEFA 2007

Liga Mistrzów UEFA (2007/2008)